Intrepido –  rivista di fumetti italiana
 Intrepido – brigantino della Real Marina del Regno delle Due Sicilie, successivamente acquisito dalla Regia Marina
 Intrepido –  cacciatorpediniere della Regia Marina, entrato in servizio nel 1913
 Intrepido – torpediniera della Regia Marina 
 L'intrepido – film del 2013 diretto da Gianni Amelio